Attilio Grany é um instrumentista, flautista, compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Garnizé/O fim da serenata
 Prece da saudade
 Vai, mas custa/Rosinha
 Aguenta calunga
 Célia/Lá vem o sol
 Noite de luar/Amoroso

Instrumentistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo